Mandelstein steht für:

 Mandelstein (Gestein), ein Vulkanisches Gestein
 Tonsillenstein, Gebilde in Rachen- oder Zungenmandeln
 Mandlstein, ein Berg in Niederösterreich